

Étymologie 
 Le mot courtille désigne un jardin attenant à une ferme, un enclos ou un jardin champêtre. Le mot est issu du bas latin *cohortile, dérivé de cohors, cf. -court, , et latin médiéval cortile, curtile, « enclos comprenant maison et jardin ; cour, jardin » ; 
 même mot que  au masculin, signifiant « jardin » en vieux français.
 L'expression « être de la courtille » signifie « manquer d'argent » en argot.

Toponymie 
Région parisienne :
 La Courtille est un ancien lieu-dit de Paris, qui donna son nom à : 
 la descente de la Courtille ;
 la barrière de la Courtille, l'une des barrières du mur des Fermiers généraux, également appelée barrière de Belleville ou barrière du Faubourg-du-Temple ;
 La Marseillaise de la Courtille.
 Les Courtilles, quartier d'Asnières-sur-Seine en limite de Gennevilliers, qui donne son nom à :
 Asnières - Gennevilliers - Les Courtilles, station de métro de Paris, sur la ligne 13 du métro de Paris.

Autres régions :
 hameau Les-Courtilles, commune de Chanousse
 Courtilles, 12550, Brasc
 Courtilles, 12400, Calmels-et-le-Viala
 Courtilles, 15190, Condat
 Courtilles, 64300, Orthez
 Courtilles, 15100, Saint-Flour
 Courtilles, 15150, Saint-Étienne-Cantalès
 Courtilles, 15240, Vebret
 Courtilles, 23000, Guéret
 Courtilles, 43390, Saint-Hilaire
 Courtille, 03210, Noyant d'Allier
 Courtille, 23000, Anzême
 Courtille, 46500, Gramat
 Courtille, 26250, Livron-sur-Drôme
 Courtille, 63700, Moureuille

Village :
 Courtillers 72300.

Il y en a plein d'autres…

Mots dérivés :
 courtilière, nom d'un insecte ;
 courtillier, qui veut dire « jardinier » en vieux français.